Милар, Денис
 Полиэтилентерефталат (Майлар)